Bělá pod Bezdězem (Duits: Weißwasser (Bößig)) is een Tsjechische stad in de regio Midden-Bohemen, en maakt deel uit van het district Mladá Boleslav.
Bělá pod Bezdězem telt 4766 inwoners.

Partnerstad
  Groß-Bieberau, Duitsland

Gemeente in Mladá Boleslav